Вишков — селище міського типу, Брянська область, Росія
 Вишков — місто, Південноморавський край, Чехія

Див. також 
 Вишків